Вейк-ан-Зее 1982 — 44-й международный шахматный турнир, который проходит в 1982 году.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на официальном сайте

1982 год в шахматах